Il doppio del torneo di tennis Jakarta Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Estep e Ian Fletcher che hanno battuto in finale John Newcombe e Allan Stone 7-5, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jakarta Open 1973